August Holler ist der Name folgender Personen:

* August Holler (Botaniker) (1835–1904), deutscher Mediziner und Botaniker 
 August Holler (Heimatforscher) (1883–1971), deutscher Journalist und Heimatforscher
 August Holler (Schauspieler), deutscher Schauspieler